Audru (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Audru (plaats), een plaats in Estland, gemeente Pärnu